Риндо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Риндо, Венсан (род. 1966) — канадский хоккеист, вратарь.
 Риндо, Яник (род. 1984) — канадский хоккеист.